Kaiyuan (Liaoning)
Kaiyuan (Yunnan)
Kaiyuan (Fujian)
Kaiyuan (Zhejiang)
Kaiyuan (tijdperk), regeerperiode van Tang-dynastie keizer Xuanzhong, Li Longji
Kaiyuantempel van Chaozhou
Kaiyuantempel van Fuzhou
andere Kaiyuantempels